Prvenstvo se igralo trokružno. Prvenstvo je osvojila NK Mladost Košutarica i time se plasirala u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Bilješke 
Klub je kažnjen oduzimanjem 1 boda.
Nakon ove sezone NK Nacional Stari Grabovac se gasi.
Klub je kažnjen oduzimanjem 2 boda.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #16/2011. 

2010-11
sisačko-moslavačka-3-novska